Ochoz kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ochoz (okres Prostějov), obec v okrese Prostějov
 Ochoz u Tišnova (okres Brno-venkov)
 Ochoz u Brna (okres Brno-venkov)